De roodvoorhoofdketellapper (Pogoniulus pusillus) is een vogel uit de familie Lybiidae (Afrikaanse baardvogels).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor in oostelijk en zuidoostelijk Afrika en telt 3 ondersoorten:
 Pogoniulus pusillus uropygialis: van Eritrea tot centraal Ethiopië en noordelijk Somalië.
 Pogoniulus pusillus affinis: van zuidoostelijk Soedan tot zuidelijk Somalië zuidelijk tot Oeganda en Tanzania.
 Pogoniulus pusillus pusillus: van Mozambique tot oostelijk Zuid-Afrika.

Externe link
Avibase

Lybiidae
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Afrotropisch gebied